Unipar Carbocloro — empresa química brasileira
Universidade Paranaense  ou UNIPAR — instituição de ensino superior do Paraná